Kaguru peut désigner :
les Kaguru, un peuple de Tanzanie
le kaguru (ou kagulu), une langue bantoue